Cantonul Marange-Silvange este un canton din arondismentul Metz-Campagne, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Amanvillers || align="right" | 2 179 || align="right" | 57865 || align="right" | 57017
|-
| Bronvaux || align="right" | 541 || align="right" | 57535 || align="right" | 57111
|-
| Fèves || align="right" | 907 || align="right" | 57280 || align="right" | 57211
|-
| Marange-Silvange || align="right" | 5 815 || align="right" | 57535 || align="right" | 57443
|-
| Montois-la-Montagne || align="right" | 2 312 || align="right" | 57860 || align="right" | 57481
|-
| Norroy-le-Veneur || align="right" | 1 061 || align="right" | 57140 || align="right" | 57511
|-
| Pierrevillers || align="right" | 1 500 || align="right" | 57120 || align="right" | 57543
|-
| Plesnois || align="right" | 777 || align="right" | 57140 || align="right" | 57546
|-
| Roncourt || align="right" | 900 || align="right" | 57860 || align="right" | 57593
|-
| Sainte-Marie-aux-Chênes || align="right" | 3 894 || align="right" | 57255 || align="right" | 57620
|-
| Saint-Privat-la-Montagne || align="right" | 1 733 || align="right" | 57855 || align="right" | 57622
|-
| Saulny || align="right" | 1 481 || align="right" | 57140 || align="right" | 57634
|}
 
 

Cantoane în Moselle